

Zemljopis

Austrija
Reichenbach (Rappottenstein)
Reichenbach (Gornja Lužica)

Njemačka
Reichenbach am Heuberg, okrug Tuttlingen, Baden-Württemberg
Reichenbach and der Fils, okrug Eslingen, Baden-Württemberg
Reichenbach am Regen, okrug Cham, Bavarska
Reichenbach (Tiringija), okrug Saale-Holzland, Tiringija
Reichenbach-Steegen, općina u okrugu Kaiserslautern, Porajnje i Falačka
Reichenbach (Großschirma), dio Großschirma, okrug Freiberg, Saska
Reichenbach in Hessisch Lichtenau, dio Hessisch Lichtenau, Hessen
Reichenbach (Odenwald), dio Lautertal (Odenwald), Hessen
Reichenbach (Bad Schussenried), dio Bad Schussenrieda, Baden-Württemberg
Reichenbach im Täle, dio Deggingena, okrug Göppingen, Baden-Württemberg
Reichenbach (Waldbronn), dio Waldbronna, Baden-Württemberg
Reichenbach (Litschau)
Reichenbach im Vogtland, okrug Vogtland, Saska

Poljska
Reichenbach am Eulengebirge, Donjošlesko vojvodstvo, od 1946. Dzierżoniów

Švicarska
Reichenbachtal - dolina u Švicarskim alpama 
Slapovi Reichenbach, Švicarska, poznati iz djela o Sherlocku Holmesu
Reichenbach im Kandertal, općina u okrugu Frutigen, kanton Bern
Reichenbach (Zollikofen), u kantonu Bern
Reichenbach (Lauenen), u kantonu Bern

Poznate osobe 

Bernard Reichenbach, njemački komunist
Baron Karl Ludwig Freiherr von Reichenbach, kemičar i metafizičar
Georg Friedrich von Reichenbach, izrađivač astronomskih uređaja
Hans Reichenbach, filozof i jezikoslovac
Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, zoolog
Heinrich Gustav Reichenbach, botaničar
Ludwig Reichenbach, njemački botaničar

zh:赖兴巴赫 (莱茵兰-普法尔茨州)